Knab (bank), Nederlandse internetbank, onderdeel van Aegon Bank NV
 KNAB (AM) en KNAB-FM, radiostations, gevestigd in Burlington, Colorado, VS
 Korupcijas Novēršanas un Apkarošanas Birojs, Lets bureau ter bestrijding van corruptie

Personen
 Ferdinand Knab, Duits schilder (1834-1902)
 Josef Franz Knab, Oostenrijks politicus (1846-1899)
 Armin Knab, Duits componist (1881-1951)
 Josef Knab, Duits ingenieur en strijder tegen het Nationaalsocialistische regime (1894-1945)
 Peter Alois Knab, Duits politicus voor de KPD (1895-1963)
 Werner Knab, Duits jurist, werkzaam bij de Gestapo en de SS Sicherheitsdienst (1908-1945)
 Ursula Knab, Duits atlete, winnares van meerdere olympische medailles (1929-1989)
 Jakob Knab, Duitse publicist (1951)
 Ruben Knab, Nederlands roeier (1988)